Stargate (arcadespel) - een computerspel uit 1981, opvolger van Defender
 Stargate (franchise) - een science-fictionfranchise met een film, televisieseries en literatuur
 Stargate (film) - de film uit 1994, waarmee de franchise begon
 Stargate (apparaat) - de technologie die centraal staat in de serie
 Stargate (computerspel) - een computerspel van Acclaim Entertainment, Inc., uit 1995
 Stargate (flipperkast) - gebaseerd op de film

 Stargate (producers) - een Noors productieteam
 Stargate music - een Nederlandse platenmaatschappij

 Stargate (3D-printer), de grootste 3D-printer van de wereld waarin Relativity Space raketten print.
 Stargate (SpaceX), het lanceer-controllecentrum van SpaceX South Texas Launch Site